Velo kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Vélo, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías,

Italien 

 Velo d'Astico – kommun, Veneto, Provincia di Vicenza,